Никола́й Алекса́ндрович Сема́шко ( — 18 мая 1949, Москва) — советский партийный и государственный деятель, врач, один из организаторов системы здравоохранения в СССР (часто называемой моделью или системой Семашко). Академик АМН СССР (1944) и АПН РСФСР (1945).

Биография 
Родился в семье педагога в селе Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии (сейчас Задонского района Липецкой области). Его отец — Александр Северинович Семашко, мать — Мария Валентиновна (в девичестве — Плеханова), родная сестра Г. В. Плеханова.

В 1891 году, окончил Елецкую мужскую гимназию (в которой учился вместе с М. М. Пришвиным) и поступил на медицинский факультет Московского университета. Преподавателями Семашко были И. М. Сеченов, гигиенист Ф. Ф. Эрисман, хирург Н. В. Склифосовский. В 1893 году стал членом марксистского кружка. В 1895 году за участие в революционном движении был арестован, отчислен из университета без права восстановления и сослан на родину, в село Ливенское, под гласный полицейский надзор.

В 1901 году окончил медицинский факультет Казанского университета, работал врачом в Орловской и Самарской губерниях. С 1904 года был активным членом Нижегородского комитета РСДРП; «во время революционных событий 1905 г. стал одним из организаторов забастовки на Сормовском заводе, за что был вновь арестован».

В эмиграции 
В 1906 году эмигрировал в Швейцарию, жил в Женеве, где встретился с В. И. Лениным. В августе 1907 года Семашко был делегатом от Женевской большевистской организации на Штутгартском конгрессе 2-го Интернационала. Арестовывался швейцарской полицией, после того, как арестованная по делу о Тифлисской экспроприации Сарра Равич отправила ему письмо из тюрьмы.

В 1908 году вместе с большевистским заграничным центром переехал в Париж, где до 1910 года работал секретарём Заграничного бюро ЦК РСДРП; участвовал в работе Партийной школы в Лонжюмо (1911). 27 мая 1911 года Семашко, состоявший членом и казначеем Заграничного бюро ЦК РСДРП, «разрушил» данный орган — он вышел из его состава, забрав с собой как кассу и кассовые книги, так и документы, связанные в частности нелегальной транспортировкой партийных изданий на территорию Российской империи.

Представлял Комитет заграничной организации на 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП (1912), «выступил с докладом по вопросу о страховании рабочих; составленный им проект резолюции был отредактирован Лениным и принят конференцией». В 1913 г. Семашко участвовал в социал-демократическом движении в Сербии и Болгарии; в начале Первой мировой войны был интернирован.

Революция 
Вернувшись в сентябре 1917 в Москву, был избран от фракции большевиков председателем Пятницкой районной управы. Делегат VI съезда РСДРП(б). Участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Москве, организовал медицинскую помощь его участникам.

Руководитель советской медицины 

После Октябрьской социалистической революции Семашко — заведующий медико-санитарным отделом Моссовета. Под руководством Семашко «проводилась работа по борьбе с эпидемиями, заложены основы советского здравоохранения, созданы системы охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков, сеть научно-исследовательских медицинских институтов». Николай Александрович Семашко был членом русского евгенического общества.

В 1921—1949 годах Семашко — профессор, заведующий кафедрой социальной гигиены медицинского факультета Московского университета (с 1930 года — 1-й Московский медицинский институт).

С 11 июля 1918 года по 25 января 1930 года — народный комиссар здравоохранения РСФСР. В 1927 г. на Всесоюзном совещании по общественному питанию наркомом здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко был поднят вопрос об организации центрального института питания, который должен был возглавить и объединить всю научную работу в области питания. Такой институт был создан 26 июля 1930 г. и назван Государственным центральным институтом общественного питания Наркомздрава РСФСР (в настоящее время Научно-исследовательский институт питания РАМН). Он был призван осуществлять методическое руководство исследовательской работой в области питания во всей стране. Участвовал во вскрытии тела Ленина

В 1930—1936 годах Семашко работал во ВЦИК, занимая должности члена Президиума, председателя Деткомиссии (борьба с беспризорностью, руководство лечебно-профилактической работой в детских оздоровительных учреждениях). В 1922—1932 гг. — один из инициаторов создания и почётный член Российского общества по изучению Крыма, содействовал организации научной базы Общества и дома отдыха для учёных, литераторов и художников в Гурзуфе (1923—1926). В 1932 году стал действительным членом Московского общества испытателей природы. В 1936 году, за большой вклад в развитие производства протезных полуфабрикатов, первому в России протезному заводу присваивается его имя (Первый российский протезный завод Металлист).

Член правления Московского дома учёных (1924).

Научная работа 
В 1941 году кафедра организации здравоохранения 1-го Московского Ордена Ленина медицинского института, которую возглавлял Николай Александрович, была эвакуирована в Уфу. В марте 1942 года он вернулся из эвакуации и начал собирать материалы по деятельности медицинских вузов в годы войны. После окончания Великой Отечественной войны Семашко много писал о её санитарных последствиях, принимал активное участие в восстановлении здравоохранения на освобождённых территориях.

В 1945—1949 Н. А. Семашко являлся директором института школьной гигиены АПН РСФСР (c 1993 институт возрастной физиологии РАО) и одновременно (1947—1949) — института организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР (с 1965 ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Семашко). Инициатор создания Центральной медицинской библиотеки (1918), Дома учёных (1922) в Москве. В 1927—1936 главный редактор Большой медицинской энциклопедии. Первый председатель Высшего совета по делам физической культуры и спорта (с 1923), председатель Всесоюзного гигиенического общества (1940—1949). Делегат 10, 12—16-го съездов ВКП(б). Был участником критики профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина в рамках т. н. «Суда чести» в июне 1947 г.

Умер 18 мая 1949 года в Москве в возрасте 74 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Первым браком был женат на Надежде Михайловне Сокольской (1874 года рождения). От первого брака имел трёх детей.
Его старший сын — Сергей Николаевич Семашко (1903—1982) был женат на Елене Константиновне Семашко (Акашевой), дочери К. В. Акашева, имел двух сыновей, Александра и Сергея.

Его дочь от первого брака — Елена Николаевна Семашко (1908—1983) (замужем за Г. Г. Фаробиным), в 1960-е и 1970-е годы ответственный сотрудник Минздрава СССР.

 Внучка Н. А. Семашко — Елена Гавриловна Фаробина (по матери Семашко) (род. 26 мая 1949) — врач-педиатр, главврач клиники детских болезней.

Вторым браком был женат на оперной певице М. С. Гольдиной.

Адреса в Москве 
 В начале 1930-х годов проживал по адресу Новинский бульвар, д. 25, корп. 1 (Дом Наркомфина), кв. 14.
 В 1930—1949 годах — Большой Кисловский переулок, д. 5 («дом старых большевиков»).

Награды 
 орден Ленина (19.09.1944)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Память 
 В честь Н. А. Семашко названы
 в Москве и Московской области:
 Национальный НИИ общественного здоровья РАМН (ранее — ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н. А. Семашко)
 Центральная дорожная клиническая больница имени Н. А. Семашко
 Московский детский центр диагностики и лечения
 Поликлиника № 2 им. Семашко (ул. Житная, д. 10)
 ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко
 Московский государственный медико-стоматологический университет (1974—1999)
 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения им. Н. А. Семашко — Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава России (бывшая ММА им. И. М. Сеченова)
 Серпуховская городская больница
 Негосударственное учреждение здравоохранения Дорожная клиническая больница им. Н. А. Семашко на станции Люблино ОАО «РЖД»
 С.-Петербургское ГБУЗ «Городская больница № 38» (г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. А)
 ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н. А. Семашко» в Архангельске
 городская клиническая больница № 1 в Баку
 Елецкая городская больница № 1
 областная клиническая инфекционная больница в Курске
 областная клиническая больница в Нижнем Новгороде
 Орловская больница скорой медицинской помощи
 городская больница № 1 в городе Орша
 городская больница № 1 в Ростове-на-Дону
 городская больница в Рязани
 городская клиническая больница № 2 в Самаре
 республиканская клиническая больница в Симферополе
 республиканская клиническая больница в Улан-Удэ
 городская больница в Ярославле
 родильный дом в Томске
 грязелечебница в Ессентуках
 санатории в Кисловодске, Симеизе и Сочи
 проспекты в Донецке и Ростове-на-Дону
 улицы в Арзамасе, Белгороде, Белой Церкви, Брянске, Владимире, Ельце, Ессентуках, Железноводске, Жердевке, Жуковском, Киеве, Кирове, Липецке, Мариуполе, Минске, Мценске, Мытищах, Нальчике, Петропавловске, Нижнем Новгороде, Озёрске, Саранске, Сарове, Ставрополе, Старобельске, Стародубе, Хабаровске, Чебоксарах и других городах.

В 2015 году после принятия Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» фамилия Семашко институтом нацпамяти была включена в список лиц, чья деятельность подпадает под действие законов о декоммунизации.

Труды 
 Семашко Н. А. Пролетарская болезнь (туберкулёз) / Н.Семашко; Санпросвет Донобздравотд. — Ростов н/Д : Дон. обл. отд. Гос. изд., 1920. — 16 с.
 Семашко Н. А. Что такое курорты и как на них лечиться / Н. А. Семашко; Гл. курорт. упр. — М. ; Л : Гос. изд., 1924. — 32 с.
 Семашко Н. А. На борьбу с пьянством / Н. А. Семашко. — М. ; Л : Гос. изд., 1926. — 24 с.
 Семашко Н. А. Против алиментной эпидемии или на алименты надейся, сама не плошай / Н. Семашко. — Москва : Охрана материнства и младенчества, 1927 (6-я типо-лит. Транспечати НКПС). — 20 с.
 Семашко Н. А. Введение в социальную гигиену. — М.: изд-во «Работник просвещения», 1927 (тип. Госиздата «Красный пролетарий»). — 52 с.
 Семашко Н. А. Десятилетие Октябрьской революции и охрана здоровья крестьян / Н. А. Семашко. — Москва : изд-во Наркомздрава Р. С. Ф. С. Р., 1927 (книж. фаб. Центриздата народов С. С. С. Р.). — 40 с.
 Семашко Н. А. Берегись гриппа / Н. Семашко. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип.). — 24 с.
 Семашко Н. А. На путях к здоровой деревне, 1929.
 Семашко Н. А. Что нужно трудящимся: религия или наука? / Н. Семашко; Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. — М.: Изд-во «Безбожник», 1930 (тип. «Гудок»). — 16 с.
 Семашко Н. А. Наука и религия о здоровье / Н. Семашко. — М.: Госиздат РСФСР Московский рабочий, 1930 (тип.-лит. им. т. Воровского). — 56 с.
 Семашко Н. А. Советы, крепите оборону страны / Н. Семашко. — М.: Парт. изд-во, 1932 (тип. изд-ва «Крест. газ.»). — Обл., 16 с.
 Семашко Н. А. Культурное строительство в СССР / Н. Семашко; Заоч. курсы сов. строительства при Отд. кадров Президиума ВЦИК. — М.: Власть советов, 1934 (типо-лит. им. Воровского). — Обл., 32 с.
 Семашко Н. А. Право на отдых / Н. А. Семашко. — М.: Соцэкгиз, 1936 («Образцовая» тип.). — 32 с.
 Семашко Н. А. Право на социальное обеспечение / Н. А. Семашко. — М. : Юрид. изд-во, 1937 (18 тип. треста «Полиграфкнига»). — 38 с.
 
 Семашко Н. А. Личная гигиена. — [Свердловск] : Свердл. обл. гос. изд-во, 1950 (5-я тип. Главполиграфиздата). — 20 с.
 
 Семашко Н. А. Прожитое и пережитое. — Москва : Госполитиздат, 1960. — 120 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Книги
 Слонимская И. А. Указатель печатных работ Николая Александровича Семашко / Сост. И. А. Слонимская; Под ред. И. Д. Страшуна Акад. мед. наук СССР. Ин-т здравоохранения и истории медицины. — М.: Тип. Изд-ва АМН, 1947. — 24 с.
 Гейзер И. М. Николай Александрович Семашко. (1874—1949) : Биобиблиография / Сост. И. М. Гейзер; Под ред. Б. Д. Петрова 1-й Моск. ордена Ленина мед. ин-т. — М.: Изд-во Акад. мед. наук СССР, 1950 [вып. дан. 1951]. — 32 с.
 Горфин Д. В. Вопросы сельского здравоохранения в трудах и деятельности Н. А. Семашко / Ин-т организации здравоохранения и истории медицины им. Н. А. Семашко. — М.: Медгиз, 1959. — 56 с.
 
 Лаврова И. Г. Н. А. Семашко : (Жизнь, деятельность, творчество) : К 100-летию со дня рождения : (Материал для лекции с диапозитивами) / Центр. науч.-исслед. ин-т сан. просвещения М-ва здрав. СССР. — М.: Б. и., 1974. — 27 с.
 Ласкин С. Б. Главный доктор республики. — Детская литература 1977. — 128 с.
 
 
 
 Материалы Научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения Н. А. Семашко. 24 октября / М-во здравоохранения АрмССР. Арм. науч.-исслед. ин-т общей гигиены и проф. заболеваний им. Н. Б. Акопяна. Ереван. гос. мед. ин-т. — Ереван : Б. и., 1974. — 26 с.

 Статьи
 
  (1 августа 2011 г.)

Ссылки 
 Речь Н. А. Семашко «О социальном значении здравоохранения в пролетарском государстве» — аудиозапись, 1918 год.
 Речь Н. А. Семашко «Невежество и болезнь — родные сестры…» — аудиозапись, 1921 год.
 Речь Н. А. Семашко «Как я работаю и отдыхаю» — Журнал «Смена», № 78, май 1927 г.
 

Депутаты Московского городского совета
Выпускники Елецкой гимназии
Преподаватели 1-го МГМУ
Медики России
Государственные деятели СССР
Народные комиссары здравоохранения РСФСР
Академики АПН РСФСР
Марксисты
Большевики
Революционеры России
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Персоналии:Центральный дом учёных
Члены Президиума ВЦИК
Члены Московского общества испытателей природы (после 1917 года)
Похороненные на Новодевичьем кладбище